Het ATP-toernooi van Montreal/Toronto 2004 werd van 26 juli tot en met 1 augustus gespeeld in de Canadese stad Toronto. De titelverdediger was de Amerikaan Andy Roddick. Hij verloor in de finale van Roger Federer.

Het toernooi van 2004 trok 160.508 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Officiële website
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Toronto
2004